do – nazwa solmizacyjna dźwięku muzycznego C
 do – japońska nazwa napierśnika używanego w kendo
 do (informatyka) – w wielu językach programowania słowo kluczowe najczęściej oznaczające początek jednego z typów pętli
 dō – japońska koncepcja drogi życia
 do – skrót od dowód osobisty

Zobacz też 
 .do – domena internetowa Dominikany